Izzo ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Izzo (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Biagio Izzo (* 1962), italienischer Schauspieler
 Cornelia Izzo (* 1971), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Jean-Claude Izzo (1945–2000), französischer Journalist und Schriftsteller
 Larry Izzo (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Lorenza Izzo (* 1989), chilenische Schauspielerin und Model
 Paul Izzo (* 1995), australischer Fußballtorhüter
 Raffaele Izzo (* 1979), Schweizer Fußballspieler
 Renato Izzo (1929–2009), italienischer Drehbuchautor und Synchronsprecher
 Rossella Izzo (* 1953), italienische Synchronsprecherin und Regisseurin
 Ryan Izzo (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Simona Izzo (* 1953), italienische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Tom Izzo (* 1955), US-amerikanischer Basketballtrainer